Мон-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мон-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Мон-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта